Een Apollo(n)tempel is een aan Griekse god Apollon (in Rome: Apollo) gewijde tempel.

Beroemde Apollontempels:
 Apollontempel in het heiligdom van Abae;
 Apollontempel (Aegina) op Aegina;
 Tempel van Apollon Patroos op de agora van Athene;
 tempel van Apollon Epikourios bij Bassae;
 Apollontempel in Cyrene
 Apollontempel in het heiligdom van Delphi;
 Apollontempel van Didyma;
 Tempel van Apollon Daphnephoros in Eretria op Euboea;
 Apollontempel in Hierapolis;
 Apollo-tempel van Korinthe;
 Tempel van Apollo Hyperteleatas in Phoenice;
 Apollontempel in Syracuse op Sicilië;
 Apollotempel op de Palatijn in Rome;
 tempel van Apollo Sosianus in een nis van het theater van Marcellus in Rome;
 Apollotempel in Pompeï.

Zie ook
Delphinion